Stillwater Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Stillwater Bridge (Minnesota), ID-Nr. 89000445
 Stillwater Bridge (New York), ID-Nr. 97001385